Lagerstroemia stenopetala är en fackelblomsväxtart som beskrevs av Woon Young Chun. Lagerstroemia stenopetala ingår i släktet Lagerstroemia och familjen fackelblomsväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fackelblomsväxter
stenopetala